Caledon, città del Canada (provincia dell'Ontario);
 Caledon, fiume del Sudafrica;
 Caledon, città del Sudafrica (provincia del Capo Occidentale).
 Caledon, centro abitato del Regno Unito (Irlanda del Nord).